Der französische Kanton Colombey-les-Belles war bis 2015 ein Wahlkreis im Arrondissement Toul im Département Meurthe-et-Moselle. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 1978 bis 2015 Michel Dinet.
Hauptort des Kantons war die Gemeinde Colombey-les-Belles. Der Kanton hatte 7.634 Einwohner (Stand 2006) auf 298,89 km².

Lage 
Der Kanton lag im Südwesten des Départements Meurthe-et-Moselle.

Gemeinden 
Der Kanton umfasste 31 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Colombeylesbelles
Aufgelöst 2015